Лейдсендам () — город в Нидерландах, провинция Южная Голландия. Входит в общину Лейдсендам-Ворбюрг. Население (2001) 40 тысяч человек. В городе располагается Специальный трибунал по Ливану.

Примечания 

Города Нидерландов
Южная Голландия